Hans Rott kan syfta på:

* Hans Rott (1858–1884), österrikisk komponist och organist
 Hans Rott (1876–1942), tysk arkeolog och konsthistoriker
 Hans Rott (1886–1962), österrikisk politiker